Austria:
 Gleisdreieck – dzielnica Salzburga

Niemcy:
 Gleisdreieck – stacja metra w Berlinie
 Park am Gleisdreieck – park w Berlinie